Petermann er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 August Petermann (1822—1898) – tysk geograf.
 Julius Heinrich Petermann (1801—1876) – tysk orientalist.